Blade Runner es una película de 1982 dirigida por Ridley Scott. También puede hacer referencia a:

Literatura
 Blade Runner (novela de 1982), edición posterior renombrada de Do Androids Dream of Electric Sheep? de Philip K. Dick, novela en la que se basó parcialmente la película de 1982

Música
 Blade Runner, banda sonora de la película de 1982, compuesta por Vangelis
 Blade Runner Trilogy. 25th Anniversary, box set de Vangelis editado en 2007

Cine
 Blade Runner (franquicia), franquicia de la saga de películas del mismo título
 Versiones de Blade Runner, las siete versiones diferentes proyectadas de la película de 1982
 Blade Runner 2049 (película de 2017), secuela de la película de 1982, dirigida por Denis Villeneuve

 Videojuego
 Blade Runner (videojuego de 1985), videojuego para Amstrad CPC, Commodore 64 y ZX Spectrum
 Blade Runner (videojuego de 1997), videojuego para PC